Caulochytrium är ett släkte av svampar. Caulochytrium ingår i familjen Caulochytriaceae, ordningen Spizellomycetales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Caulochytrium